Die Senatoren im 57. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1900 und 1901 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 57. Kongresses ging vom 4. März 1901 bis zum 3. März 1903. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 2. Dezember 1901 bis zum 1. Juli 1902 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 1. Dezember 1902 bis zum 3. März 1903. Vorher fand bereits vom 4. März bis zum 9. März 1901 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 56. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 53 Republikaner, 25 Demokraten, fünf Populisten, drei Silber-Republikaner und zwei Vertreter der Silver Party im Senat, zwei Sitze waren vakant. Die Vertreter der Silver Party kehrten zu den Republikanern zurück, denen sie vorher angehört hatten, zwei der Silber-Republikaner wechselten zu den Demokraten. Bei den Wahlen 1900 und 1901 verloren die Silber-Republikaner ihren letzten Sitz an die Republikaner, diese wiederum verloren drei Sitze an die Demokraten, die auch einen Sitz der Populisten gewinnen konnten. Ein Sitz der Republikaner in Nebraska sowie ein Sitz der Demokraten in Delaware gingen verloren, da die Staatsparlamente sich nicht auf Senatoren einigen konnten. Damit saßen 52 Republikaner, 30 Demokraten und vier Populisten im Senat, vier Sitze waren vakant. Schon im März 1901 wurde in Montana ein Demokrat und in Nebraska ein Republikaner für die bisher vakanten Sitze gewählt, ein Republikaner wurde als Nachfolger für einen ernannten Populisten gewählt. Ein weiterer Populist starb im Juli 1901, zum Nachfolger wurde ein Republikaner ernannt, der später auch gewählt wurde. Damit saßen zu Beginn der ersten regulären Sitzungsperiode 55 Republikaner, 31 Demokraten und zwei Populisten im Senat, die beiden Sitze von Delaware waren weiterhin vakant. Erst im März 1903 wurden in Delaware zwei Republikaner gewählt, damit saßen am Ende des 57. Kongresses 57 Republikaner, 31 Demokraten und zwei Populisten im Senat.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Zu Beginn des 57. Kongresses war Theodore Roosevelt Vizepräsident, nach dem Tod von Präsident William McKinley am 14. September 1901 und dem Aufrücken Roosevelts zum Präsidenten war das Amt vakant. Ein Senator wird zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernimmt. Während der gesamten Dauer des Kongresses ab dem 7. März 1901 war William P. Frye Präsident pro tempore.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei oder der Populist Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1905 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1907 und die der Klasse III bis zum 3. März 1903. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Teller und Pettigrew waren ursprünglich als Republikaner gewählt worden, Dubois und Turner als Silber-Republikaner, Stewart für die Silber-Republikaner und Kyle als Unabhängiger.
 b) Taliaferro trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 20. April an.
 c) Burrows trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 24. Januar an.
 d) Kittredge trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 11. Juli an.
 e) Clark trat sein Amt anderen Quellen nach bereits am 23. Januar an.

Einzelnachweise 

057
Vereinigte Staaten, Senat #057
Senatoren 057